Села:
 Колодяжне — Волинська область, Ковельський район
 Колодяжне — Житомирська область, Житомирський район
 Колодяжне — Полтавська область, Кобеляцький район
 Колодяжне — Полтавська область, Шишацький район

Інше
 Колодяжне (зупинний пункт) — зупинний пункт в селі Колодяжне Волинської області, Ковельського району

Див. також 
 Колодязне
 Колодяжний
 Колодяжненська сільська рада